Аликомектепе () — поселение, относящееся к эпохе энеолита, расположенное у села Учтепе Джалилабадского района Азербайджана.

Согласно исследованиям Ф. Р. Махмудова, найденная при раскопках многочисленная глиняная посуда является второй крупной находкой на территории памятника. В ходе раскопок было найдено более 300, покрытых краской, образцов глиняной посуды. Эти изделия были покрыты монохромными рисунками. Большая часть коричневых и красных рисунков представляют собой треугольники, ромбы, прямые и кривые линии. Многие изделия из Аликомектепе считаются изделиями местного производства.

Ссылки 
 Шалала Багирова. Расписные сосуды из Кюльтепе. Журнал «Azerbaijan Archeology».

Литература 
 Н. В. Гулузаде (2011), Влияние скотоводческого хозяйства на зоолатрические верования в Азербайджане в VI—III тысячелетии до н. э.
 Bertille LYONNET, Farhad GULIYEV (2010), Recent discoveries on the Neolithic and Chalcolithic of Western Azerbaijan. TUBA-AR, TURKISH ACADEMY OF SCIENCES JOURNAL OF ARCHAEOLOGY 13, 219—228
 Mahmudov F.R. Əliköməktəpəsində arxeoloji qazıntılann ilkin yekunlan // Azərbaycanda daş dövrü və eneolit, Bakı, 1984.

Археологические памятники энеолита в Азербайджане